Mihtarlam steht für:

 Mihtarlam (Distrikt), Distrikt in der afghanischen Provinz Laghman
 Mehtarlam, Hauptstadt der afghanischen Provinz Laghman